Ik – rzeka w Rosji, dopływ Kamy
 Ik – rzeka w Rosji, dopływ Oszy
 Ik – grupa etniczna w Ugandzie
 Instytut Kolejnictwa (IK) – instytut badawczy